Joseph ou Joe Walker peuvent faire référence à :

Personnes

Musiciens 
 Joe Louis Walker (né en 1949), musicien de blues américain, originaire de San Francisco
 Walker (né en 1944), chanteur américain et accordéoniste de zydeco à Lafayette, en Louisiane

Politiciens 
 Joseph H. Walker (1829-1907), représentant américain du Massachusetts, 1893-1899
 Joseph H. Walker (1886-1941), son fils, président de la Chambre des représentants du Massachusetts
 Joseph Marshall Walker (1784–1856), gouverneur de la Louisiane, années 1850
 Joseph Knox Walker (décédé en 1863), homme politique américain et officier de l'armée confédérée

Sportifs 
 Joseph W. Walker (né en 1952), pratiquant de karaté et instructeur
 Joe Walker (né en 1992), joueur de cricket de Nouvelle-Zélande
 Joseph Walker, nageur australien ayant une déficience intellectuelle
 Joe Walker (né en 1993), linebacker de football américain
 Joe Walker (né en 1977), défenseur du football américain

Dans les arts et spectacles 
 Joseph A. Walker (1935-2003), dramaturge américain
Joseph Walker (1892-1985), directeur de la photographie à Hollywood dans les années 1930 et 1940.
 Joe Walker (1910-1971), romancier australien et organisateur de syndicats
 Joe Walker (né en 1963), monteur britannique

Autres 
 Joseph Albert Walker (1921-1966), astronaute américain
 Joseph Cooper Walker (1762-1810), antiquaire et écrivain irlandais
 Joseph Edison Walker (1879-1958), ancien président de la Universal Life Insurance Company
 Joseph R. Walker (1798-1876), premier explorateur de l'ouest américain qui a établi le segment du sentier California, de Fort Hall, dans l'Idaho, à la rivière Truckee
 Joseph Thomas Walker (1908-1952), pionnier de la science médico-légale
 Joseph Walker (1890-1965), major général britannique - voir Liste des généraux et brigadiers britanniques

Personnages de fiction 
 Walker, un détective privé de la série de livres et de films Kommissar X, basé à New York
 Joe Walker, private, de la série télévisée britannique Dad's Army